Skottlands fotbollslandslag kan avse
Skottlands herrlandslag i fotboll
Skottlands damlandslag i fotboll